Hervey är ett efternamn, som burits av bland andra:

 
 
 George Hervey, 2:e earl av Bristol (1721–1775), brittisk militär, diplomat och hovman
 Herbert Hervey, 5:e markis av Bristol (1870–1960), brittisk diplomat
 
 Victor Hervey, 6:e markis av Bristol, (1915–1985), brittisk aristokrat och affärsman